Boz steht für:
 Boz (Ain), französische Gemeinde im Département Ain
 Boz (Alba), Dorf im Kreis Alba, Rumänien
 Boz (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Boz-Bethel, Dorf im Ellis County, Texas, Vereinigte Staaten

Personen:
 Alina Boz (* 1998), türkische Schauspielerin
 Boz (Anten) (4. Jh.), Führer der Anten
 Boz (Rapper), deutscher Rapper
 Pseudonym von Charles Dickens (1812–1870), britischer Schriftsteller
 Mahmut Boz (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Müge Boz (* 1984), türkische Schauspielerin
 Müjdat Boz (* 1992), türkischer Biathlet
 Murat Boz (* 1980), türkischer Musiker

Boʻz steht für:
 Boʻz, Ort und Bezirk in Usbekistan

boz steht für:
 Tiéyaxo (ISO-639-3-Code), Varietät von Bozo (Sprache), einer der Mande-Sprachen

BOZ steht für:
 Flugplatz Bozoum in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)

Siehe auch:
 Bohtz
 Botz
 Bots (Begriffsklärung)
 Bozz

Abkürzung